Стодолы, топоним:
 Стодолы — посёлок, Стародубский район, Брянская область, Россия.
 Стодолы — село, Нежинский район, Черниговская область, Украина.

См. также 
 Стодола